Peiner ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Peiner (1897–1984), deutscher Maler
 Wolfgang Peiner (* 1943), deutscher Politiker (CDU)

Peiner steht für:

 Peiner Träger, Stahlwerk in Peine

Siehe auch:
 Peine (Begriffsklärung)